Mirna (slow./kroat. ‚die Friedliche‘) heißen folgende geographische Objekte:
 Mirna (Gemeinde), Gemeinde in Jugovzhodna Slovenija, Slowenien (dt. Neudegg)
 Mirna Peč, Gemeinde in Jugovzhodna Slovenija, Slowenien (dt. Hönigstein)
 Mirna (Burg), in Mirna, Slowenien (dt. Burg Neudegg, Unterkrain)
 Mirna (Kroatien), Fluss zur Adria in Istrien
 Mirna (Save), Fluss zur Save in Slowenien

Mirna, Weiteres:
 Mirna (Vorname), ein weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen
 USS Mirna, ein US-Marineschiff

Die Abkürzung miRNA steht für:
 microRNA, kurze RNS-Moleküle

MIRNA